Jacek Kubiak (ur. 1957) – polski dziennikarz, dokumentalista, opozycjonista w PRL
 Jacek Kubiak (ur. 1960) – polski doktor habilitowany nauk biologicznych
 Jacek Kubiak – polski hydrochemik, profesor nauk rolniczych

Przypisy